Мария (; 1260 — 1290 или 1291) — виконтесса Лиможа. Дочь (единственный ребёнок) Ги VI Доблестного де Лимож и его жены .

Унаследовала Лимож в младенческом возрасте после смерти отца (1263). Находилась под опекой матери, и только в 1277 году (незадолго до смерти) Маргарита Бургундская передала управление Лиможем дочери и зятю.

Готовилась помолвка Марии с Пьером Алансонским, сыном Людовика IX, но в 1269 году король от этого плана отказался.

В 1275 году Мария вышла замуж за 13-летнего Артура (1261—1312), наследника Бретонского герцогства. У них было трое детей:
 Жан III Добрый (1286—1341), герцог Бретани
 Ги де Пентьевр (1287—1331), граф де Пентьевр, виконт Лиможа,
 Пьер (1289—1312), сеньор д’Авен.

Мария Лиможская умерла после июня 1290 года и была похоронена в монастыре кордельерок в Эксидейле.

Примечания

Источники 
 Vincent Roblin, Recueil des actes des vicomtes de Limoges : Xe-XIVe siècle, Genève, Droz, 2009, X-430 p. (ISBN 978-2-600-01352-9)
 Histoire des vicomtes et de la vicomté de Limoges. F. Marvaud - 1873

Виконты Лиможа
Женщины XIII века